Избори за Европски парламент 2014. у Немачкој су одржани 25. маја за 96 немачких посланика Европског парламента. Хришћанско-демократска унија је освојила највише мандата.

Резултати

Извори 

Избори за Европски парламент
Избори 2014.
Избори у Немачкој